Jasionna bezeichnet Dörfer in Polen:

Woiwodschaft Großpolen: 
 Jasionna, ein Dorf der Gmina Wronki
Woiwodschaft Heiligkreuz: 
 Jasionna, ein Dorf der Gmina Jędrzejów
Woiwodschaft Lebus: 
 Jasionna, ein Dorf der Gmina Jasień
Woiwodschaft Łódź: 
 Jasionna, ein Dorf der Gmina Błaszki im Powiat Sieradzki
 Jasionna, ein Dorf der Gmina Bolimów im Powiat Skierniewicki
 Jasionna, ein Dorf der Gmina Głowno im Powiat Zgierski
 Jasionna, ein Dorf der Gmina Piątek im Powiat Łęczycki
Woiwodschaft Masowien: 
 Jasionna, ein Dorf der Gmina Białobrzegi

Siehe auch:
 Jasiona